A Barriada puede referirse a:

A Barriada (Marín), lugar de la parroquia de Mogor, concello de Marín.
A Barriada (Castromarigo), lugar de la parroquia de Castromarigo, concello de A Veiga.
A Barriada (Corexido), lugar da parroquia de Corexido, concello de A Veiga.